Micraphis  — род тлей из подсемейства  (Macrosiphini). Восточная Азия (Япония, Китай, Тайвань).

Описание 
Мелкие насекомые, длина около 1 мм.
Ассоциированы с растениями Artemisia. Близок к тлям рода Coloradoa, но отличаются строением глаз.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Настоящие тли
Монотипические роды полужесткокрылых